Collana di perle – una collana composta di perle
 Collana di perle – cometa che si divise in diversi frammenti prima di precipitare su Giove nel 1994
 Collana di perle – atto sessuale in cui un uomo eiacula sopra o vicino al collo di un'altra persona
 Collana di perle – album di Lanz Khan del 2021